Kaiser Karl steht für
 verschiedene Herrscher. Siehe: Liste der Herrscher namens Karl.
 Kaiser Karl (Bergwerk) in Tschechien
 Kaiser Karl (Fernsehserie)

Siehe auch:
 Karl Kaiser